776 км, 776-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 776 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 585041.
 776 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 521437.